Le Grand Prix moto du Qatar 2006 fut la deuxième manche du championnat du monde de vitesse moto 2006. La compétition s'est déroulée durant le week-end du 6 au 6 avril sur les 5,380 kilomètres du circuit international de Losail au Qatar.

Classement Moto GP

Classement 250 cm

Classement 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

2006
Sport au Qatar en 2006
Qatar
Sport en avril 2006